Brønshøj Boldklub – duński klub piłkarski, grający obecnie w duńskiej 2. division (III poziom), mający siedzibę w mieście Brønshøj.

Historia 
Klub został założony w 1919. W 1944 roku po raz pierwszy zagrał w duńskiej pierwszej lidze. Kolejny awans do niej wywalczył w 1961 roku i grał w niej w latach 1962-1964. Kolejne lata, w których klub występował w pierwszej lidze to lata 1970-1972 oraz 1983-1989. W sezonie 1984 zajął najwyższe miejsce w swojej historii - 5. miejsce.

Historia występów w pierwszej lidze

Reprezentanci kraju grający w klubie 
Stan na czerwiec 2015

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona klubu 

Duńskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1919